Dennis es un nombre o denominación de persona de origen inglés, que en español corresponde a, o puede traducirse como Dionisio. Este término también puede hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación.

Personas con este nombre propio 
 Dennis Adams (1920-2005), también conocido como Charles Adams, como Charles Dennis Adams, y como C.D.Adams, botánico, fitopatólogo, y pteridólogo estadounidense.
 Dennis Bergkamp (1969-), también conocido como Dennis Nicolaas Maria Bergkamp así como con el apodo de Iceman, el holandés que no vuela, futbolista neerlandés.
 Dennis Conner (1942-), también conocido como Dennis Walter Conner, regatista estadounidense.
 Dennis Diekmeier (1989-), futbolista alemán.
 Dennis Hopper, actor estadounidense.
 Dennis Carr (1915-2008), también conocido como Dennis John Carr, polímata, profesor, botánico, y briólogo inglés.
 Dennis Loockerman (1962-), también conocido como Dennis J. Loockerman y como David Harold Lorence, botánico y genetista estadounidense.
 Dennis Ritchie (1941-2011), informático estadounidense.
 Dennis Rodman (1961-), también conocido como Dennis Keith Rodman, jugador de baloncesto estadounidense.
 Dennis William Stevenson (1942-), botánico estadounidense.

Personas con este apellido 
 Richard William George Dennis (1910-2003), micólogo y fitopatólogo inglés.

Abreviaturas de nombres científicos 
 C.Dennis (C. Dennis fl. 1973).
 R.J.Dennis (R.J. Dennis fl. 2010).
 Dennis, abreviatura correspondiente a Richard William George Dennis (1910-2003).
 R.L.Dennis (Robert L. Dennis fl. 1970).
 W.M.Dennis (W.Michael Dennis fl. 1979).

Toponimia (lugares, localidades, divisiones administrativas, ciudades, pueblos, villas) 
 Dennis (Massachusetts), pueblo ubicado en el condado de Barnstable, en el estado estadounidense de Massachusetts.